Las siglas AE pueden representar a los siguientes términos:

 Æ, letra del Alfabeto Fonético Internacional.
 Æ, ligadura de las letras a y e con distintos significados.
 ae el código ISO 639-1 para el idioma avéstico.
 AE, en anticoncepción, anticonceptivo de emergencia.
 AE, en fotografía, abreviatura de Exposición Automática (del inglés, Automatic Exposure).
 Titan A.E., una película de animación.
 A&E, un canal de televisión por suscripción estadounidense con base en la ciudad de Nueva York.
 A&E Networks, una empresa de medios de comunicación propietaria de varias redes de televisión en cable y satélite.
 AE, en química acrónimo de éster acrílico.
 Algoritmo de Euclides.
 Arriba España, lema franquista.

Siglas